Mesin (en francès Mézin) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Armand Fallières, president de la República francesa (1906-1913)

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona